kpc – kodeks postępowania cywilnego
 kpc – kiloparsek
 KPC – β-laktamazy o skrajnie rozszerzonym spektrum aktywności